Уран може да се отнася за:

 Уран (митология), най-древното върховно божество в старогръцката митология, олицетворение на небето
 Уран (планета), планета от Слънчевата система
 Уран (елемент), химичен елемент
 Операция „Уран“, офанзива на съветските войски по време на битката за Сталинград